Deutsches Heer (ook Kaiserliches Heer of Kaiserliche Armee), landmacht van het Duitse Keizerrijk (1871-1919) 
 Reichswehr, leger van de Weimarrepubliek (1921-1935)
 Wehrmacht, Duitse leger tijdens het Derde Rijk (1935-1945)
 Bundeswehr, leger van de Bondsrepubliek Duitsland (1955-heden)
 Nationale Volksarmee, leger van de Duitse Democratische Republiek (1956-1990)